Doab (landtong), is een woord dat in Pakistan en India gebruikt wordt om een landtong tussen twee uiteindelijk bij elkaar komende rivieren aan te duiden.
 Doab (plaats), een plaats in het district Sangin, provincie Helmand, Afghanistan